Dream Evil:

 Dream Evil — пауэр-метал-группа из Швеции.
 Dream Evil — четвёртый студийный альбом группы Dio.